Тео́дор На́рбут (; , м-ко Шаври Лідського повіту, нині Вороновський район Гродненської області Білорусь — , Вільно) — військовий інженер, історик, публіцист, дослідник литовської міфології; писав польською мовою.

У 1803 закінчив Віленський університет. Автор історії Литви в 9 томах (Вільно, 1835—41). Збирав литовські старожитності та фольклор. Опублікував джерела з історії Литви (Хроніка Биховця, Вільно, 1846). Праці Нарбута сприяли популяризації історичних знань у Литві, мали велике значення для розвитку культури в XIX ст.

Видання 
 Dzieje starożytne narodu litewskiego… Wilno, t. 1—9, 1835—1841.
 Pomniki do dziejów litewskich. Pod względem historycznym, dyplomatycznym, geograficznym, statystycznym, obyczajowym, orcheograficznym i t. p. Z różnych rękopisnych lub rzadkich wydań dziejopisów, tudzież dyplomatów i dalszych zabytków przeszłości odkrytych, w archiwach tajnych królewieckich, tudzież w archiwach ryskich i innych krajowych. Zebrane przez …; z ryciną i facsimille. Wilno: R. Rafałowicz, 1846.
 Dzieje narodu litewskiego w krótkości zebrane z dołączeniem potoku pochodzeń ludów narodu litewskiego i czterech tablic rodowych xiążąt litewskich przez … Wilno: R. Rafałowicz, 1847
 Pomniejsze pisma historyczne szczególnie do historyi Litwy odnoszące się (z dziesięciu rycinami). Wilno: T. Glücksberg, 1856.

Переклади 
 Teodoras Narbutas. Grovo Kyburg’o kelionė Lietuvona 1397 m. / lietuviškai išguldė J. Basanavičius; su D. L. K. Vitauto paveikslu. Plymouth (Pa): Tėvynės Mylėtojų Draugystė, 1900
 Teodoras Narbutas. Lietuvių tautos istorija, t. 1 (antrasis pataisytas ir papildytas leidimas). Vilnius: Mintis, 1998; t. 3, 1994; t. 2, 1995; t. 4, 1997; t. 5, 2001 (издание продолжается).
 Simono Daukanto raštai, Laiškai Teodorui Narbutui: epistolinis dialogas / įvadinis straipsnis, leidinio sudarymas, redagavimas, aiškinimas, Teodoro Narbuto laiškų vertimas iš lenkų kalbos Reda Griškaitė. Vilnius: Mokslas, 1996.
 

Литовські історики
Дослідники міфології
Випускники Вільнюського університету
Уродженці Воронівського району